Crises de la Quatrième République : 
Guerre d'Indochine (1946-1954) ;
Insurrection malgache de 1947 ;
Affaire des généraux / Rapport Revers (1949) ;
Affaire Henri Martin (1950) ;
Affaire des piastres (1953) ;
Affaire des fuites (1954) ;
Affaire de Dien Bien Phu (1954) ;
Guerre d'Algérie (1954-1962) ;
Affaire Henri Maillot (1956) ;
Crise de Suez (1956) ;
Affaire Ben Bella (1956) ;
Affaire du Bazooka (1957) ;
Bataille d'Alger (1957) ;
Affaire Henri Alleg (1957) ;
Affaire Audin (1957) ;
Affaire Ali Boumendjel (1957) ;
Crise de Sakhiet (1958) ;
Crise de mai 1958 ;
Putsch d'Alger (1958) ;
Comité de salut public à Alger (1958) ;
Comité de salut public en Corse (1958) ;

Crise politique